Lekrugeria är ett släkte av insekter. Lekrugeria ingår i familjen Berothidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Nätvingar
Lekrugeria